Н’Дорам () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Н’Дорам, Кевин (род. 1996) — французский футболист.
 Н’Дорам, Яфет (род. 1966) — чадский футболист, тренер.